Thysanus är ett släkte av steklar som beskrevs av Walker 1840. Thysanus ingår i familjen långklubbsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Långklubbsteklar
Thysanus